Вайдахуньяд () может означать:

 Вайдахуньяд — венгерское название города Хунедоара в Румынии.
 Замок Вайдахуньяд в Будапеште.
 Замок Вайдахуньяда (замок Корвинов).